Stasiuk – nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 1792 osoby.

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Stasiuk (ur. 25 września 1960) – polski pisarz, poeta, publicysta, eseista, dramaturg
 Jerzy Stasiuk (1938-2000) – aktor
 Karol Stasiuk (ur. 1992) – polski karateka
 Peter Stasiuk (ur. 16 lipca 1943) – australijski biskup greckokatolicki, redemptorysta, ordynariusz eparchii w Melbourne

Przypisy 

Polskie nazwiska